Blissville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blissville (Connecticut), im New London County – nicht mehr existent
 Blissville (Massachusetts), im Franklin County
 Blissville (New York), ehemaliger Stadtteil von Queens, New York
 Blissville (Vermont), im Rutland County

Sonstiges:
 Blissville Brook, Fließgewässer im New London County, Connecticut
 Blissville Pond, See im New London County, Connecticut